Список видів роду Ageratina:

Список, який містить 334 визнані вид роду агератина (Ageratina), складений на основі даних сайту «The Plant List».

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

Y

Z

Примітки

Посилання 

 Список видів роду Ageratina на сайті «Vascular Tropicos» Міссурійського ботанічного саду 
 Ageratina на сайті «International Plant Names Index» 
 Ageratina на сайті «Plantsystematics» 
 Список видів Ageratina на сайті Міжнародної ради ботанічних садів з охорони рослин 
 Список видів роду Ageratina на сайті «Germplasm Resources Information Network» (GRIN) 

 
Ageratina
Ageratina